Вессенберг (; ) — фамилия немецкого происхождения.

 Вессенберг, Игнац Генрих Карл (1774—1860) — немецкий прелат и патриот, главный викарий епископства Констанцского.
 Вессенберг-Ампринген, Иоганн фон (1773—1858) — австрийский государственный деятель и дипломат.
 Вессенберг, Райн (род. 1975) — эстонский футболист.